Saint-Andéol (Drôme)
Saint-Andéol (Isère)
ook:
Saint-Andéol-de-Berg, Ardèche 
Saint-Andéol-de-Clerguemort, Lozère
Saint-Andéol-de-Fourchades, Ardèche 
Saint-Andéol-de-Vals, Ardèche 
Saint-Andéol-le-Château, Rhône
Bourg-Saint-Andéol, Ardèche